Rebun - wyspa w Japonii, w prefekturze Hokkaido
Rebun - miasto w Japonii, na wyspie Rebun
Rebun - powiat w Japonii, na wyspie Rebun
Rebun - góra w Japonii, na wyspie Rebun
Port lotniczy Rebun - port lotniczy położony na wyspie Rebun